Тушнов — фамилия; имеет женскую форму Тушнова.
 Тушнов, Михаил Павлович (1879—1935) — российский микробиолог и патофизиолог, академик ВАСХНИЛ.
 Тушнова, Вероника Михайловна (1911—1965) — русская советская поэтесса и переводчица, писавшая в жанре любовной лирики.